Claudio Galderisi – accademico e filologo italiano naturalizzato francese
 Giuseppe Galderisi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano